Ванесса да Мата ( 10 лютого 1976, Алту-Гарсас, Бразилія) — бразильська співачка.

Дискографія 
 2002: Vanessa da Mata
 2004: Essa Boneca Tem Manual 
 2007: Sim 
 2009: Multishow ao Vivo: Vanessa da Mata (live)
 2010: Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias 
 2013: Vanessa da Mata canta Tom Jobim 
 2014: Segue o som.

Бразильські співачки
Виконавці португальською мовою